Niemcy:
 Rüsselsheim am Main – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Groß-Gerau
 Rüsselsheim – stacja kolejowa w Rüsselsheim am Main

Inne:
 Rüsselsheim – gra komputerowa